122 rok naszej ery
 122 rok przed naszą erą
 122 liczba naturalna
 gwiazda NGC 122
 planetoida (122) Gerda
 misja promu kosmicznego STS-122
 droga wojewódzka nr 122
 linia kolejowa nr 122
 Sonet 122 Williama Shakespeare'a
 Psalm 122
 seria 122 ČD kolei czeskich
 122 Eskadra Myśliwska
 122 mm haubica wz. 1909/37
 122 mm haubica wz. 1910/30
 122 mm haubica wz. 1938 (M-30)
 122 mm armata wz. 1931 (A-19)
 122 mm armata wz. 1931/37 (A-19)
 pocisk AGM-122 Sidearm
 działo pancerne SU-122
 niemieckie fregaty rakietowe typu 122